Амплијасион Франсиско И. Мадеро има више значења:

 Амплијасион Франсиско И. Мадеро (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Амплијасион Франсиско И. Мадеро (Кваутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику